Söder eller Södern kan syfta på:

 Söder – ett väderstreck
 Södern (novell) – en novell från 1953 av den argentinske författaren Jorge Luis Borges

Stadsdelar i Sverige
 Söder, Arboga
 Söder, Gävle
 Söder, Helsingborg
 Söder, Huskvarna
 Söder, Jönköping
 Söder, Södertälje
 Söder, Uddevalla
 Söder, Växjö
 Söder, Östersund

Stadsområden i Sverige
 Söder, Malmö

Söder som kortform för Södermalm
 Söder, Gävle
 Söder, Stockholm. Se Södermalm.
 Söder, Örebro

Personer
 Se Söder (efternamn)

Sport
 BK Söder
 IBK Söder

Se även
Södermalm (olika betydelser)
Södern